Osoby noszące nazwisko Muradian:
 Badal Muradian (1915–1991) – radziecki i ormiański polityk
 Karen Muradian (ur. 1992) – ormiański piłkarz
 Kissag Muradian (ur. 1951) – syryjski duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego
 Nina Muradian (ur. 1954) – ormiańska siatkarka